Christelijke Gereformeerde Kerken, een protestants kerkgenootschap in Nederland.
 Internationale luchthaven Soekarno-Hatta, de internationale luchthaven van Jakarta.
 Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht in 1901 te Amsterdam.